Каарле Сакари Оянен (; 4 декабря 1918, Хельсинки — 9 января 2009, там же) — финский шахматист, международный мастер (1952) и международный мастер ИКЧФ (1981).

Рекордсмен по количеству побед в чемпионате Финляндии. С 1950 по 1983 гг. стал чемпионом страны в общей сложности 13 раз (у ближайшего преследователя М. Карттунена 7 титулов). Также в 1939 и 1968 гг. становился бронзовым призером национальных чемпионатов.

В составе сборной Финляндии участник неофициальной и одиннадцати официальных шахматных олимпиад (1937—1972 гг.; много раз играл на 1-й доске), командных турниров северных стран. Участник матчей Эстонская ССР — Финляндия.

Успешно выступил в международном турнире в Хельсинки (1946 г.), заняв 3-е место.

В 1960 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1960—1962.

В 1938 г. стал национальным мастером.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Каарле Оянен  на сайте Shakki.net

Шахматисты Финляндии